Contea di Hyde o Hyde County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hyde (Carolina del Nord)
 Contea di Hyde (Dakota del Sud)